Антикоагуля́нты (от  — «прóтиво-» и  (род. п. ) — «вызывающий свёртывание») — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свёртывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.

Действие антикоагулянтов 
Антикоагулянты оказывают влияние на различные звенья процесса свёртывания крови. Различают антикоагулянты прямого действия (гепарин, гирудин), понижающие активность тромбина в крови и антикоагулянты непрямого действия (дикумарин, варфарин, неодикумарин или пелентан, фенилин, синкумар), нарушающие образование протромбина в печени, участвующего в свёртывании крови. Проходят клинические испытания: милвексан.

Другие препараты, уменьшающие свёртываемость крови 
Уменьшают свёртываемость крови также не относящиеся к антикоагулянтам препараты, такие как цитрат натрия, салицилат натрия,  ацетилсалициловая кислота.

Применение антикоагулянтов 
Антикоагулянты применяют при инфарктах миокарда, инфарктах лёгких, тромботических и эмболических инсультах, тромбофлебитах. Применяют профилактически при атеросклерозе коронарных артерий мозговых сосудов, ревматических митральных пороках сердца. В хирургии применяют для предупреждения образования тромбов в послеоперационном периоде, во время процедуры гемодиализа. В гематологии применяют для использования с устройствами автоматического плазмафереза для заготовки компонентов крови человека (эритроциты, тромбоциты, плазма).

Противопоказания 
Язвенная и почечнокаменная болезни, заболевания печени, заболевания со склонностью к кровотечениям, беременность.

См. также 
 Коагулянты
 Антиагреганты

Примечания

Ссылки 
 Антикоагулянты: описание фармакологической группы, препараты. Сайт «Регистр лекарственных средств России» («РЛС») // rlsnet.ru
 Что такое антикоагулянтная терапия и для кого она необходима? — Памятка для пациентов. Официальный сайт Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ) // med.ru
 Препараты-антикоагулянты: описание и список препаратов прямого и непрямого действия. Сайт «Лечение варикоза ног и суставов» // varikoznik.com
 И. С. Явелов (кафедра клинической кардиологии Российского государственного медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Москва). Антикоагулянтная терапия в профилактике и лечении венозных тромбоэмболических осложнений. Издательство «Медиа Сфера» // mediasphera.ru (апрель 2010 года)
 Saxena R, Koudstaal PJ. Антикоагулянты против антиагрегантов для профилактики инсульта у пациентов с неревматической фибрилляцией предсердий и инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе. Сайт «Кокрейновское сотрудничество» (Великобритания) // cochrane.org (13 апреля 2011 года)
 Первые пациенты начали бесплатно получать кардиологические лекарства по новой программе. — Новая лекарственная программа поможет обеспечить современными антикоагулянтами пациентов, страдающих мерцательной аритмией. Эти препараты позволяют значительно уменьшить риск образования тромбов и предотвратить развитие инфарктов и инсультов. Официальный сайт Мэра Москвы // mos.ru (6 ноября 2019 года)
 В Москве утверждён единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах. — В стандарт стационарной помощи вошло использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, барокамер и плазмы переболевших. РИА «Новости» // ria.ru (5 октября 2020 года)
 Протокол лечения COVID-19 Медицинского центра МГУ. — Схема антикоагулянтной терапии при COVID-19. Официальный сайт Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МНОЦ МГУ) // mc.msu.ru (28 октября 2020 года)
 Сабук Татьяна Леонидовна, врач-гигиенист, эпидемиолог. Антикоагулянты прямого и непрямого действия: при коронавирусе, список препаратов. Интернет-портал «Здравответ» // zdravotvet.ru (ноябрь 2020 года)
 Анна Шатохина. Кровь − не вода. Чем опасны препараты для её разжижения. — Антиагреганты и антикоагулянты: в чём разница? Официальный сайт газеты «Аргументы и факты» // aif.ru (11 ноября 2020 года)

Тромболитические препараты, антикоагулянты и антиагреганты